Чистое — остановочный пункт на перегоне Челябинск — Шумиха участка Челябинск — Курган. Расположена на территории Шумихинского района Курганской области. На остановочном пункте — две высокие платформы. Турникетами не оборудована. На платформе останавливается только пригородные электропоезда. Поезда дальнего следования на платформе не останавливаются.

Примечания 

Остановочные пункты Южно-Уральской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Шумихинского района